

Sillage 

 Sillage : phénomène physique, trace marquant le passage d'un bateau dans un liquide ou d'un avion dans l'air.
 Sillage : série de bandes dessinées de Jean-David Morvan et Philippe Buchet.
 Sillage : jeu de société créé par Patrick Renault en 2003 et édité par Darwin Project.

Voir aussi 

 Le Sillage de la violence (Baby the Rain Must Fall) : film américain de Robert Mulligan (1963).
 Sillage de Kelvin : formalisation mathématique du phénomène physique de même nom.
 
 Turbulence de sillage : phénomène aérodynamique qui se forme derrière un avion à réaction.